Lanciere – soldato che si sposta a piedi o a cavallo armato principalmente di lancia
 Lanciere – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1907
 Lanciere – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1938
 Lanciere – cacciatorpediniere della Regia Marina e della Marina Militare